Конс — многозначный термин.

Фамилия 
  (род. 1962) — австралийский юрист и политик, генеральный прокурор Тасмании (2006—2008).
 Конс, Ульрих (род. 1955) — немецкий гребец из ГДР.

Другое 
 Конс — бог зерна в римской мифологии.